Фра́нтишек Че́рмак (; родился 14 ноября 1976 года в Вальтице, Чехословакия) — чешский профессиональный теннисист и теннисный тренер; победитель одного турнира Большого шлема в миксте (Открытый чемпионат Франции-2013); финалист одного турнира Большого шлема в миксте (Открытый чемпионат Австралии-2013); победитель 31 турнира ATP в парном разряде; обладатель Кубка Дэвиса (2012) в составе национальной сборной Чехии.

Спортивная карьера 
Франтишек Чермак начал играть в теннис с семи лет. С теннисом его познакомил отец, тренер-любитель. Одновременно с трёх до одиннадцати лет Франтишек играл в хоккей, но потом сосредоточился на теннисе.

Чермак впервые принял участие в профессиональном теннисном турнире в 1997 году в Братиславе. На следующий год выиграл два своих первых турнира уровня ITF Futures, в Польше и Тунисе, оба в паре с поляком Дежортом. В Тунисе он также дошёл до финала в одиночном разряде. В 1999 году он по два раза побеждал во «фьючерсах» в одиночном и парном разрядах. За вторую половину 2000 года он четырежды доходил до финала турниров класса ATP Challenger в парном разряде и два из них, в Праге и Осаке, выиграл (оба с соотечественником Отой Фукареком), а в «челленджере» в Брессаноне (Италия) победил в одиночном разряде.

На Открытом чемпионате Австралии 2001 года Чермак и Фукарек в первом раунде выбили посеянную пару, но проиграли во втором. В первой половине июля, после побед ещё на трёх «челленджерах», Чермак впервые в карьере вошёл в число ста лучших теннисистов мира в парном разряде. На следующий год Чермак сначала дошёл с Фукареком до третьего раунда на Открытом чемпионате Франции, а потом выиграл свои первые турниры АТР в Умаге (с Юлианом Ноулом) и Сопоте (с Леошем Фридлом), войдя уже в число пятидесяти лучших теннисистов в парном разряде. В одиночном разряде он продолжал успешно выступать во «фьючерсах», но места выше чем в третьей сотне рейтинга это ему принести не могло.

С 2003 года постоянным партнёром Чермака стал Фридл. За год они побывали в финалах шести турниров АТР, хотя выиграли только один, и дошли до третьего раунда на Открытом чемпионате Франции и Открытом чемпионате США. Чермак закончил год в списке тридцати сильнейших теннисистов в парном разряде. На следующий год Фридл и Чермак сохранили свои позиции в табели о рангах, выиграв два турнира и снова дойдя до третьего раунда на двух турнирах Большого шлема. Из-за плотного графика выступлений в парах на игру в одиночном разряде оставалось меньше времени, и Чермак оказался уже в пятой сотне среди теннисистов-одиночников. В 2005 году он свёл выступления в одиночном разряде к минимуму, зато его показатели в парах заметно улучшились: с февраля по июль они с Фридлом выиграли пять турниров, а в сентябре он выступил за сборную Чехии в матче переходного турнира Кубка Дэвиса с немцами.

За 2006 год Фридл и Чермак дошли до финала на пяти турнирах, три из них выиграв и снова сохранив свои позиции в рейтинге. С мая этого года Чермак стал выступать и с другими партнёрами, в основном, представлявшими Чехию. С Ярославом Левинским они вышли в финал трёх турниров в конце этого и начале следующего года, а с Павелом Визнером выиграли турнир АТР в Гштаде. Кроме того, с Анной-Леной Грёнефельд он в 2006 году дошёл до четвертьфинала в смешанном парном разряде сначала на Открытом чемпионате Австралии, потом на Уимблдонском турнире, где они в третьем раунде победили посеянных первыми Лизу Реймонд и Юнаса Бьоркмана, а потом проиграли будущим чемпионам Вере Звонарёвой и Энди Раму, а затем и на Открытом чемпионате США, победив уже в первом раунде посеянных вторыми Ренне Стаббс и Марка Ноулза и проиграв только будущим чемпионам, Мартине Навратиловой и Бобу Брайану. Однако неопределённость с партнёрами дала себя знать, и успехи Чермака в это время были очень невелики, хотя он и сохранял за собой место в Top-50. С июля по сентябрь 2008 года Чермак не выступал, не попав и на Олимпийские игры в Пекине.

В конце 2008 года Чермак начал сотрудничество с представителем Словакии Михалом Мертиняком. За 2009 год они совместно выиграли пять турниров и ещё дважды выступали в финалах. Кроме того, они дошли до полуфинала турнира АТР Мастерс 1000 в Париже и завоевали право на участие в финальном турнире года, где на групповом этапе победили первую пару мира Зимонич—Нестор и вышли в полуфинал.

К началу февраля 2010 года Чермак поднялся до 14 места в рейтинге — высшего в карьере на настоящий момент. С начала года они с Мертиняком трижды доходили до финала турниров АТР, один из которых, в Куала-Лумпуре, выиграли, а также дважды побывали в полуфиналах турниров АТР Мастерс — в Торонто и Париже. Во второй половине года им удалось обыграть такие ведущие пары, как Зимонич—Нестор (на двух турнирах Мастерс подряд — в Торонто и Цинциннати) и Кубот—Марах (в Париже).

По окончании сезона 2010 года Чермак расстался с Мертиняком. Его новым партнёром в 2011 году стал другой чешский теннисист, Филип Полашек, с которым за сезон они семь раз играли в финалах и четырежды добивались победы. Два из проигранных финалов — в Гамбурге и Токио — были в турнирах категории ATP 500. По ходу сезона Чермак поднимался в рейтинге до 18-го места и закончил его на 22-й позиции. За 2012 год он выиграл три турнира АТР — по одному с Полашеком и Мертиняком и ещё один с австрийцем Юлианом Ноулом. В составе сборной Чехии Чермак дошёл до финала Кубка мира, выиграв все три своих встречи на групповом этапе, но в финале чехи без него проиграли сербам. В Кубке Дэвиса он, впервые с 2005 года вернувшись в состав чешской команды, сыграл один матч первого раунда в одиночном разряде, проиграв итальянцу Симоне Болелли, а в дальнейшем сборная уже без его помощи завоевала этот трофей.

2013 год был для Чермака ознаменован самыми значительными в карьере достижениями: с Луцией Градецкой он вначале дошёл до финала Открытого чемпионата Австралии в миксте, а затем с ней же выиграл Открытый чемпионат Франции. В Мельбурне они переиграли по пути в финал пары, посеянные под седьмым (Андреа Главачкова-Даниэле Браччали), а затем под третьим номером (Саня Мирза-Боб Брайан), в финале уступив получившим уайлд-кард на участие в турнире Мэттью Эбдену и Ярмиле Гайдошовой. В Париже чешская пара, всё ещё не входившая в число посеянных, победила в полуфинале восьмую пару турнира Лизель Хубер-Марсело Мело, а в финале посеянных пятыми Кристину Младенович и Даниэля Нестора. В мужском парном разряде успехи Чермака были заметно скромней: он впервые за 13 лет не завоевал ни одного титула в сезоне, удовольствовавшись двумя выходами в финал турниров АТР — с Мертиняком в Сан-Паулу и с Лукашем Длоуги в Кицбюэле — и закончив год на 69-м месте в рейтинге.

В отличие от сезона 2013 года, 2014 год принёс Чермаку два титула в мужских парах. Эти титулы он завоевал во второй половине сезона, после Уимблдонского турнира — сначала в Умаге (с Лукашем Росолом, в третий раз за карьеру), а затем в Москве (с соотечественником Иржи Веселым, в третий раз за последние четыре года). В первой половине сезона он, однако, только один раз играл в финале турнира АТР (с Михаилом Елгиным в Делрей-Бич), поэтому его итоговый годовой рейтинг мало чем отличался от прошлогоднего. В миксте его выступления с Градецкой ограничились Уимблдонским турниром, где чешская пара проиграла уже в первом раунде. За 2015 год в активе Чермака был только один финал в основном туре АТР — снова в Москве, где в паре с молдаванином Раду Алботом он уступил в финале хозяевам корта. Ещё трижды — в Монпелье и Сан-Паулу в начале сезона и в Куала-Лумпуре в конце — Чермак играл в полуфиналах, закончив год на 90-м месте в рейтинге, самом низком в карьере с 2000 года. Свои последние матчи в профессиональном туре он провёл в феврале 2016 года.

Тренерская карьера
С апреля 2016 года он тренировал чешскую теннисистку Петру Квитову, которая завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро но уже в августе они расстались после того, как Квитова проиграла в четвёртом круге Открытого чемпионата США второй ракетке мира Анжелике Кербер.

 Стиль игры

Франтишек Чермак предпочитает грунтовые корты и считает самым сильным местом в своей игре подачу.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (16)

Победы (12) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (4)

Финалы турниров ATP в парном разряде (55)

Победы (31) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде + количество побед в миксте.

Поражения (24)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (61)

Победы (40)

Поражения (21)

Финалы турниров Большого Шлема в смешанном парном разряде (2)

Победы (1)

Поражения (1)

Финалы командных турниров (2)

Победы (1)

Поражения (1)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Родившиеся в Вальтице
Теннисисты Чехии
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в смешанном парном разряде
Обладатели Кубка Дэвиса
Теннисные тренеры Чехии